Dievoort ou Dietvoort est un nom de lieu dans la région de Bréda. Il ne faut pas le confondre avec le lieu-dit Diervoort, à la frontière des communes de Nimègue et de Wijchen, où se trouve une Diervoortseweg (chemin de Diervoort), qui est un endroit composé actuellement uniquement d'une grande ferme fromagère, et non plus d'un "cluster of houses" comme lors des combats qui s'y déroulèrent en 1944 et qu'aucun monument n'indique.

Ce nom est également sous diverses variantes un patronyme et d'autres toponymes ayant la même étymologie se retrouvent dispersés en Europe.

Étymologies 
1) Diet+voorde, nom de lieu d'origine germanique.
Le nom de lieu Dievoort, qu'on rencontre dans la région de Bréda (Dietvoort ou Dievoort) est composé des deux mots Diet, qui signifie « peuple » (cf. moyen haut allemand diet « peuple » du protogermanique *þeudā, d'où adjectif deutsch / duits, équivalent du vieil irlandais tūath, du proto-celtique *teutā signifiant également « peuple » ou « tribu » et du mot voorde qui signifie « gué » (voorde en néerlandais, comme Furt en allemand et ford en anglais du protogermanique *furdu équivalent du proto-celtique *ϕritu- latinisé en ritum, vieux gallois rit, moderne rhyd et du protofrançais roy, roi / ray, rai (encore dans les noms de lieux), équivalents du latin portus. Ce nom de lieu signifie donc le "gué public" c'est-à-dire un gué important, géré par la tribu ou le peuple et souvent défendu par un fort ou un château.

D'autres gués sont désignés par leur usage: koevoort, dierenvoort, riddervoorde etc. destinés aux vaches, aux animaux ou aux cavaliers.
2) Divo+ritum, nom de lieu d'origine celtique.
Il existe d'autres lieux de ce nom comme celui de Duivenvoorde, Dievoert, Dievoet, qui viendrait du celtique Divoritum et signifierait un "gué sacré", divoritum, ou un gué dédié au dieu Týr (Tiwaz), (Zeus), ou bien à une déesse (dia) des eaux. Ainsi Jort (Calvados), jadis Iort, Diort et Divort, viendrait du gaulois Divoritum.

Dans la mythologie celtique, le gué avait une grande importance comme lieu de passage ou de limite, une déesse particulière Ritona lui était consacré. La coutume celtique voulait que les duels entre héros ou guerriers s'y déroulassent comme le racontent de nombreux récits. Ainsi l'on a trouvé de nombreuses armes dans les anciens gués en pays Celtes. D'ailleurs de nombreux objets de bronze tels que haches, pointes de lance, étaient jetées intactes en offrande aux divinités des eaux vives, principalement en des endroits privilégiés comme les passages à gués.

Jusqu'à l'Antiquité la construction des ponts (briva) a été inconnue en Europe centrale. On traversait les rivières à gué, ou bien, quand elles étaient trop profondes ou trop larges au moyen de barges.

Autres lieux de même étymologie

Allemagne 

En Allemagne il existe de nombreux lieux ou villes du nom de Ditfurt, Dietfurt etc. qui ont la même étymologie que Dievoort :
  Ditfurt, cité en 974 sous la forme latinisée Deotfurdum, puis Dhietvorden (1148), Ditvorde (1288), Ditforde (1458), village fortifié située au nord-est de la province du Harz, dans la vallée de la Bode.
  Dietfurt an der Altmühl, ville dans la province de Neumarkt dans la Haut Palatinat en Bavière, où se trouve également le Couvent de Dietfurt.
 Dietfurt, partie de , quartier d'Inzigkofen dans la région de Sigmaringen, Baden-Württemberg. C'est là qu'on voit le château fort de Dietfurt, célèbre ruine médiévale située dans la commune d'Inzigkofen, dans la province de Sigmaringen dans le Bade-Wurtemberg, Allemagne. C'est en 1095, concernant ce burg que le nom Dietfurt a été nommé pour la première fois dans un acte concernant la fondation de l'abbaye d'Alpirsbach, quand les frères Heinrich, Eberhard et Hermann von Dietfurt y furent cités comme témoins. En dessous du Burg Dietfurt ont été faites les plus importantes découvertes de restes du Paléolithique récent tardif et du Mésolithique d'Allemagne du Sud.
 Dietfurt in Mittelfranken ancien village devenu un quartier de la ville de Treuchtlingen dans la province de Weißenburg-Gunzenhausen, Bavière.
 Dietfurt (Löffingen), partie de la ville de Löffingen, cercle de Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg.
 Oberdietfurt (jadis Dietfurt), en Bavière dépendant de Massing.
  Unterdietfurt (jadis Dietfurt), en Bavière dépendant de Massing.
 Tiefurt, près de Weimar.
 Differten faisant actuellement partie de la commune de Wadgassen dans le cercle de Sarrelouis (Sarre). Differte s'appelait originellement  Diffurthe (c'est-à-dire tiefe Furt, "gué profond") ; ce nom s'écrivait également Diefurt, Diffurde, Diffurte, Diffurthe, Diffurt, Diffurten ainsi que Dyffurthe.

Autriche 
 Dietfurt hameau faisant partie de la commune de Sankt Peter am Hart.

Belgique 
 Dievoet, est signalé dans le Nomina Geographica Neerlandica, comme étant un lieu situé à Uccle (Brabant belge).

France 
 Divort, ancien nom de Jort (Calvados), jadis Iort, Diort, viendrait du gaulois latinisé en Divoritum.

Luxembourg (Grand-Duché) 
 Il y avait également un Diefort molin, situé près de Steinsel au Luxembourg.

Pologne 

 Dietfurt, fut de 1939 à 1945 le nom de la ville de Żnin en Pologne.

Pays-Bas 
 Le lieu Duivenvoorde, Dievenvoorde ou Dievoert, situé en Hollande, fief de la famille van Wassenaar, a la même étymologie.
 Le lieu Dievoort ou Dietvoort est un nom de lieu dans la région de Bréda.

Royaume-Uni 
 Deeford en Angleterre.

Suisse 
 Dietfurt SG, village dépendant de Bütschwil (Saint-Gall), dans le canton de St. Gall en Suisse.

Patronymes tirés du nom Dievoort 

Les noms Dievoort (souvent écrit Dievoet en néerlandais du sud) ou  (en haut allemand) se retrouvent également dans de nombreux noms de famille :
 de Divorde,
 von Ditfurth,
 van Dietvoort,
 de Divoort (à Dunkerque),
 de Diéfort, Diefort,
 Ditford (en Angleterre),
 van Ditford (Pays-Bas),
 Vandiford aux États-Unis,
 Duuvoort, Duvordt, Duvoort, Du-voort, Duvevord, Duvevoirt, , Duvenvoorde.
 van Dietvoort,
 van Dietvoirt: à Lierre est cité en 1418 un Peter van Dietvoirt.
 Verdievoert: à Vorst est cité un Hendrick Verdievoert en 1515.
 Dievort: en 1539 est cité Peter Dievort à Deurne-Anvers.
 Dyvoet: nom d'un imprimeur hollandais de Leyde. A publié en 1659: Weyman, Daniel, Antwoorde en versoeck, vande heeren Weyman ende Copez, Leiden, Jan Dyvoet, 1659; 16 cm. Jan Dyvoet, imprimeur à Leyde en 1659, y avait son adresse en 1659 qui était « naest d’Academie », « à côté de l’Académie ».
 Arnoldus Dyvoert, natif de La Haye (Den Haag), est inscrit à l'ancienne université de Louvain le 5 août 1531.
 Dyvoort ou Dijvoort: Cornelis Dyvoort, imprimeur à Gouda entre 1654 et 1697, cité de 1662 à 1697 comme « stadsdrukker », « imprimeur de la ville ». Son adresse était, de 1655 à 1662, « de Korte-Groenendal, puis, de 1665 à 1697, « de Markt, by’t Stadthuis », « le Marché, près de l’Hôtel de Ville ». De 1654 à 1697 son enseigne était « in’t Vergulde ABC » ou « ABC » '"à l'Alphabet d'Or".
 Dyvoet est cité également en 1780 dans les archives du Fonds de Plotho, Rijksarchief, Kortrijk: , année 1780, Sint-Eloois-Vijve, "Proces voor de wet van Sint-Eloois-Vijve" entre A. Cottens en A. Dyvoet.
 Deeford, existe en Angleterre comme lieu et comme patronyme à ne pas confondre avec le village de Desford dans le Leicestershire.
 van Dievoort, (surtout en Belgique dans la province d'Anvers). Dans le roman "Argent et Noblesse" de l'écrivain flamand Henri Conscience, un des personnages imaginaire est un certain chevalier Van Dievoort, qui dit :

 .
 van Dietfoert : à Bergen-op-Zoon une Elisabeth Ren était citée le 20 mars 1663 comme veuve d'un Jan van Dietfoert.
 van Divoert, (Le 10 juin 1605, un Fransen van Divoert est cité à Malines, comme ayant prêté serment à la corporation des brasseurs.
 van Dievoedt, l'on trouve cette orthographe dans le roman de la romancière néerlandaise Julie van Mechelen intitulé Het geheim van de tweeling, édition "Een Favoriet Roman", Nr. 18, Studio 4, où un des personnages se nomme Julius van Dievoedt.
 Vandievoet ou Van Dievoet:
familles Vandievoet, famille brabançonne originaire des villages de Haren, Diegem, Evere, Schaerbeek, Meise, dans le Brabant flamand,
famille van Dievoet (Baron), famille du ministre Emile van Dievoet,
Famille Van Dievoet, famille bourgeoise de Bruxelles et issue des Lignages (dit Vandive à Paris).

Personnalités portant ce nom et ses variantes 
Parmi les personnages célèbres portant le nom Dietfurt ou Dievoort ou Dievoet etc., citons :

Dans l'Antiquité 
 Diviciacos, druide ami de Cicéron
 Diviciacus ou Divitiacus, roi du peuple gaulois de Gaule belgique des Suessions

Famille noble allemande von Ditfurth (dans le Harz) 

 Anton von Ditfurth (1588–1650), écrivain et académicien allemand.
 Franz Dietrich von Ditfurth (1738-1813), théoricien allemand de la Franc-maçonnerie.
 Wilhelm von Ditfurth, (1780-1855), général au service de Prusse.
 Franz Wilhelm von Ditfurth (1801-1880), érudit et musicologue.
 Hoimar von Ditfurth (1921–1989), médecin et journaliste allemand.
 Jutta Ditfurth (* 1951), sociologue allemande, écrivaine et femme politique, fille de Hoimar von Ditfurth
 Christian von Ditfurth (* 1953), historien allemand et auteur indépendant, fils de Hoimar von Ditfurth

Famille noble de Saxe des Marschall von Diefurt 
 Marschall von Diefurt ; armes : "de gueules au cerf rampant d'argent à la tête contournée et couronné d'or"

Famille noble allemande von Dietfurt (château de Dietfurt, à Inzighofen) 
 en 1095, les frères Heinrich, Eberhard et Hermann von Dietfurt, furent cités comme témoins concernant la fondation de l'abbaye d'Alpirsbach.

Famille Dittforth, en Allemagne 
 Julius Dittforth, homme politique allemand.

Famille de Divort 
 Philippe de Divort, 1378, 1384, France.

Famille Divoort 
 Joseph Divoort, bourgmestre d'Uccle (Belgique).

Famille Van Dievoort 
 Louis Van Dievoort, artiste peintre anversois.

Famille Van Dievort 
 Charles Van Dievort, rédacteur en chef de BFM, radio belge à orientation économique, journaliste à La Libre Belgique.

Famille du baron et des écuyers van Dievoet 
(À Liedekerke, Ternat, Sint-Katherina-Lombeek, Louvain) :
baron Émile van Dievoet, homme politique flamand et juriste.

Famille Vandievoet ou Vandievoort, originaire du village de Schaerbeek 
 Jules Vandievoet (1885-1947), peintre décorateur de théâtre à Luxembourg.
 Jacques Vandievoet (1923-1993), dit Jacques Oriol, enseignant, poète et géographe.

Famille van Dievoet à Malines 
 Anne van Dievoet épousa Pierre van den Gheyn, qui décéda à Malines, paroisse Notre-Dame, le 14 mars 1561, dont est issue la famille des fondeurs de cloche, carillonneurs, organistes et clavecinistes Van den Gheyn,

Famille van Dievoet de Bruxelles dite Vandive à Paris 

 à Paris:
Philippe van Dievoet, (1654-1738), conseiller du roi, orfèvre du roi Louis XIV et consul de Paris
 Guillaume van Dievoet dit Vandive, (1680-1706), imprimeur du Dauphin.
 Balthazar Philippe van Dievoet dit Vandive, orfèvre et consul de Paris.
 Nicolas Félix van Dievoet dit Vandive, avocat au Parlement de Paris, greffier de l'Audience au Conseil du Roi, conseiller-secrétaire du roi Maison et Couronne de France.
à Bruxelles:
Pierre van Dievoet, (1661-1729), le célèbre sculpteur bruxellois, conseiller de la Ville de Bruxelles de 1723 à 1724.
 Pierre van Dievoet, (1697-1740), prêtre, vice-pléban et secrétaire du chapitre d'Anderlecht.
 Jean-Baptiste van Dievoet (1747-1821), fils de Jean-Baptiste van Dievoet et d'Élisabeth van der Meulen
 Pierre-Jacques-Joseph van Dievoet, (1706-1764) chanoine au chapitre Saint-Pierre d'Anderlecht, dont il fut trésorier.
 Pierre van Dievoet, artiste-musicien (1781-1825)
 Jean-Louis van Dievoet (1777-1854), secrétaire du Parquet de la Cour de Cassation
 Auguste van Dievoet, (1803-1865), avocat à la Cour de Cassation de Belgique et historien du droit.
 Léon van Dievoet (1838-1908), armateur à Bruxelles, associé de Lambert Straatman.
 Jules van Dievoet, (1844-1917), avocat à la Cour de Cassation de Belgique.
 Eugène van Dievoet,(1862-1937), architecte, major du génie, chevalier de l'ordre de Léopold à titre militaire.
 Henri van Dievoet, (1869-1931), architecte.
 Gabriel van Dievoet, (1875-1934), décorateur Art nouveau.
 Édouard van Dievoet (Bruxelles, 10-06-1875, Paris, 8-06-1961), docteur en droit et en sciences politiques et administratives, directeur à la Compagnie des wagons-lits et des grands express européens, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Léopold, officier de l'ordre de la Couronne de Belgique
 Georges van Dievoet, (1876-1932), ingénieur, chevalier de l'ordre de Léopold, administrateur de sociétés, délégué du Comité National de la province de Namur pendant la guerre de 14-18.
 Jules Édouard van Dievoet, (1878-1941), avocat à la Cour d’Appel de Bruxelles, chevalier de l’ordre de Léopold, décoré de la Médaille commémorative de la guerre 1914-1918 et de la Médaille de la Victoire.
 Albert van Dievoet (1886-1980), directeur à la Compagnie des wagons-lits et des grands express européens, officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Léopold II, officier de l'ordre de Léopold, Croix de guerre avec lion de bronze, croix du Feu, Médaille inter-alliée, Médaille de la Victoire, commandeur de l'ordre royal du Mérite de Bulgarie, commandeur de l'ordre du Mérite d'Adolphe de Nassau (Luxembourg).
 Paul van Dievoet, (1896-1947) architecte, architecte de la commune de Schaerbeek.
 Germaine van Dievoet, (1899-1990), championne belge de natation, médaille de bronze du Mérite Sportif, participa aux Jeux olympiques d'Anvers de 1920.
 Pierre van Dievoet (1904-1982), ingénieur, chevalier de l'ordre de Léopold, Capitaine de la Résistance, membre de l'Armée secrète (belge), Escadron Brumagne, chef d'État Major adjoint de la Zone III de l'Armée Secrète (Flandre).
Léon van Dievoet (1907-1993), architecte, chevalier de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne.

Famille Deeford, en Angleterre 
 Charles, Viscount Deeford, homme politique britannique, secrétaire de Disraeli.

Héraldique de diverses familles de ces noms

Bibliographie 
Chr Buiks, Laatmiddeleeuws Landschap en Veldnamen in de Baronie van Breda, 
Albert Joseph Carnoy, Origines des noms des communes de Belgique, y compris les noms des rivières et principaux hameaux, 1948.
 Frans Debrabandere et Peter De Baets, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk = Dictionnaire des noms de famille de Belgique et du Nord de la France = Wörterbuch der Familiennamen in Belgien und Nordfrankreich = Dictionary of the surnames in Belgium and North France, Amsterdam et Anvers, Éditions L.J. Veen, 2003
Nomina geographica Neerlandica, par la Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

Notes et références

Articles connexes 
 Dievoet
 Diervoort
 Liste chronologique de familles belges
 Famille Van Dievoet
 Famille Vandive
 Famille Van Dievoet (Baron)
 Famille Vandievoet (Brabant)
 Guillaume van Duvoorde

Localité dans la province de Brabant-Septentrional
Toponymie
Toponyme indiquant un gué